Японская зарянка () — небольшая перелётная певчая птица из семейства мухоловковые, отряд воробьинообразные. Описана в 1835 году. Заселяет дальневосточные острова, где делится на несколько подвидов.

Характеристика 
Длина тела — около 14 см. Внешне похожа на обыкновенную зарянку. От неё отличается тем что у самцов спина окрашена в темно-бурый цвет, брюшко серо-голубое. Ярко выражен половой диморфизм: самки окрашены в бледно-бурые тона, в их окрасе отсутствуют чёрные и серо-голубые фрагменты. Гнездится на земле, в кладке 4-5 яйц. Основная пища — насекомые, осенью также сочные плоды растений.

Ареал 
Японская зарянка предпочитает селиться в прореженных темнохвойных лесах, зарастающих вырубках, по долинам горных ручьёв дальневосточных островов. Обычна на Японских островах и архипелаге Идзу, в России встречается в южной трети острова Сахалин южнее линии Томари — р. Фирсовка, на острове Монерон и на южных Курильских островах. Часть ареала данного вид находится под охраной заповедника «Курильский». Внесена в Красную книгу Сахалина (3-я категория), так как численность её в России везде находится на довольно низком уровне.

Подвиды 
Известны следующие подвиды японской зарянки:

 Erithacus akahige akahige (Temminck, 1835) — на острове Сахалин, Северная Япония и далее до южного Китая. Залёты данного подвида вне постоянного ареала были отмечены в России 6 июня 1965 г. в г. Ключи и 19 июня 1966 г. у р. Ключевская (Камчатка). Подвид Erithacus akahige rishirensis, описанный с острова Рисири к северо-западу от Хоккайдо, в настоящее время рассматривается как младший синоним типичного подвида.

 Erithacus akahige tanensis Kuroda, 1923 — в южной части Японских островов, а именно на островах Якусима, Танегасима и архипелаге Идзу.

Примечания 

Зарянки
Птицы Евразии
Животные, описанные в 1835 году